Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia caerulescens
 el nombre común de la planta Helichrysum italicum
 el nombre común de la planta '''''Helichrysum stoechas